Cedar Crest kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Green Harbor-Cedar Crest (Massachusetts)
Cedar Crest (New Mexico)
Cedar Crest (Oklahoma)